

Географія 

 Стрий — місто обласного підпорядкування у Львівській області, районний центр Стрийського району.
 Стрий — річка у Львівській області, права притока Дністра.
 Стрий — село в складі Логойського району розташоване в Мінській області Білорусі.
 Стрий — назва місцевості в Альберті, Канада.
 Стрий — назва місцевості в місті Турка, Львівська область.

Родинні зв'язки:
 Стрий — дядько по батькові, брат батька.

Транспорт:
 Стрий — пасажирська та вантажна залізнична станція, що підпорядкована Львівській залізниці Львівської дирекції і розташована у однойменному місті Стрий Львівської області.
 Стрий II — вантажна залізнична станція, що підпорядкована Львівській залізниці Львівської дирекції і розташована у однойменному місті Стрий Львівської області.
 Стрий — назви автостанцій у однойменному місті.
 Аеродром Стрий — аеродром (колишній військовий) розташований за 4 кілометри на південний захід від міста Стрий (Львівська область).

Примітки